«Marcellus» puede referirse a:

Toponimia

en Francia 
 Marcellus, Lot y Garona.

en Estados Unidos 
 Marcellus Township, Michigan:
 Marcellus, pueblo, Michigan.
 Marcellus, pueblo, Nueva York:
 Marcellus, villa, Nueva York.